Thain János (1870–1930 után) tanító
 Thain János (1885–1953) festőművész, helytörténész, középiskolai tanár